Бьянка Фарелла (, родилась 10 апреля 1992 года в Монреале) — канадская регбистка, защитница, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Канады по регби-7.

Биография

Личная жизнь 
Родители: Оронцо Фарелла и Мануэла Мусто, есть младшая сестра Джулия. Помимо регби, увлекается пешим туризмом и чтением, а также предпочитает спать в свободное время. Из привычек: перед каждым матчем всегда произносит фразу «Боль — твой друг» (), берёт на матчи iPod; собирает ёлочные шарики, открытки и пляжные полотенца. Изучает психологию в университете Виктория.

Игровая карьера 
Училась в школе имени мисс Эдгар и мисс Крамп, где было три спортивных секции: тенниса, бадминтона и регби. В возрасте 13 лет Бьянка остановилась на последнем. Выбирая квебекский колледж, Бьянка выбрала  и стала игроком команды «Доусон Блюз», в составе которой трижды попадала в символическую сборную и трижды становилась MVP команды.

Бьянка отыграла один сезон за клуб «Конкордия Стингерс» при университете Конкордия, занеся в 6 играх 12 попыток и набрав тем самым 60 очков. Она попала в символическую сборную конференции и получила приз новичка года как по версии , так и по версии . После звёздного выступления Фарелла переехала в Британскую Колумбию, начав работу в рамках централизованной программы женского регби в . Дебют в сборной по регби-7 выпал на этап Мировой серии в Дубае в 2012 году. Через год, в 2013 году сборная стала серебряным призёром чемпионата мира в Москве (Бьянка играла в сборной), а в 2014 году Бьянка стала капитаном сборной, выигравшей чемпионат мира в Бразилии.

Панамериканские игры 2015 года Бьянка пропустила из-за операции на плече, вернувшись в сборную на этапе Мировой серии 2015/2016 в Сан-Паулу. По итогам выступления сезона 2015/2016 Бьянка заняла 9-е место в рейтинге лучших бомбардиров по очкам (315 очков) и 2-е в рейтинге по числу попыток (63 попытки), уступив Жислен Ландри. В 2016 году она стала бронзовым призёром летних Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Канады по регби-7, занеся по две попытки в ворота Бразилии и Японии.

Вместе с соотечественницей Кайлой Молески и новозеландкой Сарой Хирини Бьянка Фарелла вошла в число регбисток, сыгравших не менее чем на 30 турнирах по регби-7.

Достижения

Командные 
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года (регби-7)
 Вице-чемпионка мира (регби-7): 2013
 Мировая серия:
 Серебряный призёр: 2014/2015
 Бронзовый призёр: 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016
 Чемпионка мира среди студентов (регби-7): 2014

Личные 
 Член символической сборной : 2017 (Лэнгфорд)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Регбистки Канады
Регбисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки женской сборной Канады по регби-7